MEG eller Meg kan stå för:

 MEG – en term inom medicinsk teknik, se Magnetencefalografi
 MEG (företag) – ett företag med leksaker för barn
 MEG – en gymnasiefriskola, se Mikael Elias teoretiska gymnasium
 Meg – en årlig konferens för mediabranschen sedan 2012 som sedan 2017 ordnas i samband med Bokmässan, se Mediedagarna i Göteborg